Diese Episodenliste enthält alle Episoden der deutschen Polizeiserie Küstenwache, sortiert nach der offiziellen Episodennummerierung des ZDF.

Die zwischen 1997 und 2016 ausgestrahlte Fernsehserie umfasst 17 Staffeln mit 299 Episoden und einem Pilotfilm.

Übersicht

Pilotfilm

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Staffel 4

Staffel 5

Staffel 6

Staffel 7

Staffel 8

Staffel 9

Staffel 10

Staffel 11

Staffel 12

Staffel 13

Staffel 14

Staffel 15

Staffel 16

Staffel 17

Weblinks 
 

Kustenwacheepisoden